Giornale ist Titel italienischer Zeitungen:
Il Giornale
Pubblico Giornale
Siehe auch:
 Diurnale